Мартин Армянин:
 Мартин Армянин — еретик и монах, персонаж официального подложного сочинения «Соборного деяния на еретика Арменина, на мниха Мартина», созданного в самом начале XVIII века, и самым активным образом используемого миссионерами Синодального периода в Русской Православной Церкви в борьбе против старого обряда. 
 Мартин Армянин — первый известный поселенец армянского происхождения, прибывший в Северную Америку в 1618 (или 1619) году и обосновавшийся в британской колонии Джеймстаун в Вирджинии.